Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vasilīs Mazarakīs che ha battuto in finale John van Lottum 7-61, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 John van Lottum (finale)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Assente
 Denis Golovanov (primo turno)

 Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Assente
 Vasilīs Mazarakīs (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2002